И́мре Ше́нкеи (; 21 июня 1898, Будапешт, Австро-Венгрия — 1984, Будапешт, Венгрия) — венгерский футболист и тренер, известен как тренер ряда сильных итальянских клубов. Брат футболиста Дьюлы Шенкеи.

Карьера 
В качестве игрока Шенкеи начал карьеру в «МТК», так же выступал за команду «Третий округ ТУЕ». Из «МТК» призывался в национальную сборную, в которой дебютировал 31 августа 1924 года в матче со сборной Польши, всего в составе сборной провёл 6 матчей, голов в которых не забивал.

Большую известность получил в качестве тренера. В 30-х годах тренировал «МТК», после окончания второй мировой войны перебрался в Италию где стал главным тренером «Фиорентины». Затем тренировал ряд сильных итальянских клубов, среди которых «Рома» и «Дженоа». Закончил свою тренерскую карьеру Шенкеи в 1960 году, в клубе «Торино».

Достижения 
 Победитель Серии B (1): 1959/60

Ссылки 
 Профиль на eu-football.info 
 Профиль на weltfussball.de 

Футболисты Венгрии
Игроки сборной Венгрии по футболу
Футбольные тренеры Венгрии
Игроки ФК МТК
Тренеры ФК МТК
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Брешиа»
Тренеры ФК «Дженоа»
Тренеры ФК «Торино»